Campionatul Mondial de Futsal din 1996 a fost cea de a treia ediție și a avut loc în Spania.Echipa naționala masculină de fotbal sală a Braziliei reușește încă odată să câștige această competiție, a treia la rând, în fața gazdelor Spania cu scorul de 6-4, iar Rusia câștigă finala mică împotriva țării vecine Ucraina, cu scorul de 3-2.

Participanți

Cele 16 echipe au fost împărțite în patru grupe, fiecare grupă a câte patru echipe.

Prima Rundă

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

A doua Rundă

Grupa E

Grupa F

Runda Finală

Semifinale

Finala Mică

Finala

Campioni

Vezi și
 Campionatul Mondial de Futsal 1992
 Campionatul Mondial de Futsal 2000

Legături externe
FIFA Futsal World Championship Hong Kong 1996 , FIFA.com

Futsal
Campionate Mondiale
Competiții organizate de FIFA
1996 în sport